Lisinski steht für:

 Vatroslav Lisinski (1819–1854), kroatischer Komponist
 Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, eine nach ihm benannte Konzerthalle in Zagreb